Jettingen ist der Name folgender Orte:

 Jettingen, Gemeinde in Baden-Württemberg
 Jettingen (Haut-Rhin), Gemeinde im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Jettingen (Jettingen-Scheppach), Ortsteil des Marktes Jettingen-Scheppach in Bayern